Tambiga, peut désigner :
Tambiga, la commune rurale située dans le département de Bartiébougou au Burkina Faso.
Tambiga, la commune rurale située dans le département de Liptougou au Burkina Faso.